Overkill: amerikai thrash metal együttes
 Overkill: a brit Motörhead zenekar második nagylemeze (1979)
 Overkill: dal az Overkill c. Motörhead-lemezen
 Overkill, az Overkill amerikai thrash metal együttes középlemeze
 Overkill, az ausztrál Men at Work együttes dala
 Overkill, a brit Kosheen együttes kislemeze
 Overkill (tv-sorozat)